Reported Missing – film del 1922 diretto da Henry Lehrman
 Reported Missing – film del 1937 diretto da Milton Carruth 
 Reported Missing (Die Vermissten) – film del 2012 diretto da Jan Speckenbach